Ангели Чарлі або Янголи Чарлі — це назва ряду фільмів та відеогри.

Фільми 
 Ангели Чарлі — фільм 2000 року, заснований на телесеріалі 1976—1981 років.
 Ангели Чарлі (фільм, 2019) — фільм 2019 року, перезапуск медіафраншизи «Ангели Чарлі».
 Янголи Чарлі: Повний вперед — фільм 2003 року, продовження фільму 2000 року.

Телесеріали 
 Ангели Чарлі — американський телесеріал про трьох жінок, що працюють на приватне детективне агентство, одне з перших телешоу з жіночими ролями традиційно чоловічого амплуа, який виходив на ABC з 1976 по 1981 рік.
 Ангели Чарлі (телесеріал, 2011) — телесеріал 2011 року, ремейк оригінального серіалу.
 Азійські Ангели Чарлі — тайванський ремейк 2004 року оригінального телесеріалу.

Відеоігри 
 Ангели Чарлі (відеоігри) — серія відеоігор.